Gietl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gietl (1908–1991), deutscher Gewichtheber
 Christa Gietl (* 1977), italienische Naturbahnrodlerin
 Franz Xaver von Gietl (1803–1888), deutscher Arzt
 Heinrich Maria Gietl (1851–1918), deutscher Kirchenrechtler 
 Josua von Gietl (1847–1922), deutscher Landschaftsmaler der Münchner Schule
 Max von Gietl (1843–1920), deutscher Jurist
 Renate Gietl (* 1982), italienische Naturbahnrodlerin
Siehe auch:
 Battenberg Gietl Verlag